Durrës kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Durrës, prefekturhuvudort, Durrës prefektur, 
 Bashkia e Durrësit, kommun, Durrës prefektur, 
 Durrës distrikt,  Durrës prefektur, 
 Durrës prefektur, prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar